Dłubak est un nom de famille comportant le caractère ł (l barré) utilisé en polonais.

 Zbigniew Dłubak (né le  à Radomsko - mort le  à Varsovie) était un théoricien de l'art, un peintre et un photographe.

L’état-civil de la République française a enregistré des naissances sous le patronyme Dlubak, graphié avec un l (l simple) .

Références

Liens externes 
 

Patronyme polonais